ZML steht für:

 zentral-motorische Latenz (in der MEP Untersuchung der Neurologie)
 Zero Markup Language, eine Templatesprache
 Zürich-Mainzer Modell in der Laufbahnberatung, siehe Laufbahnberatung #Laufbahnberatung nach dem Zürich-Mainzer Modell (ZML)

Abkürzung